Onderdistrict in Indonesië
 Balong (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Balong (Girisubo), een plaats in het regentschap Gunung Kidul van de provincie Jogjakarta
 Balong (Jepon), een plaats in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java
 Balong (Balong), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Balong (Kembang), een plaats in het regentschap Japara van de provincie Midden-Java
 Balong (Kunduran), een plaats in het  regentschap Blora van de provincie Midden-Java
 Balong (Sidangagung), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java